DLI ist Abkürzung von:

 daily light integral (engl.), Tägliche Lichtmenge, Anzahl der photosynthetisch aktiven Photonen 
 Deutsches Liturgisches Institut, Trier 
 Distance Learning Institute, siehe Fernunterricht 
 Delay-Line-Interferometer nach Mach-Zehnder oder Michelson

Abkürzung